Antoni, puede hacer referencia a:

 Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación y consultor político.
 Antoni van Leeuwenhoek, científico holandés.
 Antoni Ramallets, portero de fútbol.
 Antoni Gutiérrez, político español.

Nombres masculinos